Franquelin bezeichnet:

 Franquelin (Québec), Ort in Kanada

ist der Name von:
 Jean-Augustin Franquelin (1798–1839), französischer Maler